Bancroft Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bancroft Creek (Michigan), im Grand Traverse County
 Bancroft Creek (Minnesota), im Freeborn County